Odlum Brown Vancouver Open 2011 — 11-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в канадском городе Ванкувер.

Соревнования прошли с 1 по 7 августа.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Дуди Села
 женский одиночный разряд:  Елена Докич
 мужской парный разряд:  Трет Конрад Хьюи /  Доминик Инглот
 женский парный разряд:  Чжан Кайчжэнь /  Хейди Эль Табах

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Джеймс Уорд обыграл  Робби Джинепри со счётом 7-5, 6-4.

Женщины 

 Александра Возняк обыграла  Джейми Хэмптон со счётом 6-3, 6-1.
 Возняк выигрывает свой 1й турнир в году и 8й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.
 Хэмптон уступает свой 1й финал в году и 7й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.

Парные турниры

Мужчины 

 Трет Конрад Хьюи /  Трэвис Перротт обыграли  Джордана Керра /  Дэвида Мартина со счётом 6-2, 1-6, [16-14].

Женщины 

 Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова обыграли  Джейми Хэмптон /  Ноппаван Летчивакан со счётом 5-7, 6-2, [10-2].
 Для сестёр Плишковых это второй совместный титул во взрослом теннисе, но третий титул для Каролины.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

См. также 
 Odlum Brown Vancouver Open

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

Канада
Теннис
Август 2011 года
2011